Die Next Generation Adelaide International 2020 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Januar 2020 in Adelaide stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Auckland das ASB Classic ausgetragen. Dieses zählte, genau wie das Adelaide International, zur Kategorie der ATP Tour 250.

Bei der letzten Austragung 2008 gewannen im Einzel Michaël Llodra und im Doppel die Paarung Martín Alberto García und Marcelo Melo die Austragung.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Next Generation Adelaide International 2020 fand vom 9. bis 10. Januar 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation in das Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb wurden pro Team ausgeschüttet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel der ATP-Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Adelaide